Coronària, una espècie de margarida.
 Circulació coronària, la circulació del cor (artèries i venes coronàries).